Robladillo puede referirse a:

España 
 Robladillo, localidad de la provincia de Valladolid.
 Robladillo de Ucieza, localidad de la provincia de Palencia.